Cassis (Bocas do Ródano)
 Cassis (canção) 
 Cassis (dupla musical) 
 Cassis (gênero) 
 Cassis Sports Club